Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1996-97 var en turnering, hvor seks hold spillede om fire ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1996-97. Turneringen blev spillet i marts 1996, og den havde deltagelse af nr. 7, 8, 9 og 10 fra Eliteserien i 1995-96 samt de to bedste oprykningsberettigede hold fra 1. division i 1995-96.

De seks hold blev inddelt i to grupper med tre hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to bedste hold i hver gruppe kvalificerede sig til Eliteserien i ishockey 1996-97. Resultatet blev at de fire Eliteseriehold, Frederikshavn IK, Rødovre SIK, HIK og AaB Ishockey, sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien.

Resultater

Gruppe A

Gruppe B

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 11., 15., 18. og 21. marts 1996.

Noter 

Ishockey i 1996
Ishockey i Danmark